

Cinema
What Every Woman Knows – film britannico del 1917 diretto da Fred W. Durrant.
What Every Woman Knows – film statunitense del 1921 diretto da William C. de Mille.
What Every Woman Knows – film statunitense del 1934 diretto da Gregory La Cava.

Teatro
What Every Woman Knows, opera teatrale di J. M. Barrie (1908)

Televisione
What Every Woman Knows, film per la televisione britannico del 1961 diretto da J.M. Barrie.